Фазан:
 Фазаны — птицы отряда курообразных.
 Фазан, Жорж (1936—1995) — французский политический деятель, борец за независимость Гваделупы.
 Остров Фазанов — остров посреди реки Бидасоа, неподалёку от её впадения в Бискайский залив, находящийся в совместном владении Испании и Франции.
 "Фазан" (ТУ - 096 - 56) - марка советского пористого пироксилинового пороха зернёной формы для охотничьего оружия (разработана в 1954-1955 годы, производилась с 1960 года)

См. также 
 Фазано (значения)

Примечания